Wolfskraut bezeichnete oder bezeichnet folgende Pflanzengattungen bzw. -arten:

 Gewöhnliche Osterluzei
 Wolfsmilch
 Esels-Wolfsmilch
 Sonnwend-Wolfsmilch
 Zypressen-Wolfsmilch
 Kreuzblättrige Wolfsmilch
 Sumpf-Wolfsmilch
 Garten-Wolfsmilch
 Eisenhut
 Wolfs-Eisenhut
 Blauer Eisenhut